PT steht als Abkürzung für:

 Paʻanga, tongaische Landeswährung
 pan and tilt control, schwenken und neigen Steuerung (Videotechnik) auch PTZ pan/tilt/zoom, siehe Liste von Videofachbegriffen#P
 Pantaloni Torino, Turiner Hersteller hochwertiger Hosen (insbesondere Chinohosen)
 Partner Titanic, Beilage des Satiremagazins Titanic (Magazin)
 Partnertausch, sexuelle Praxis, in welcher zwei Paare, deren Partner in einer festen Beziehung leben, die Geschlechtspartner tauschen
 Pastoraltheologie, Spezialdisziplin im Fächerkanon der christlichen Theologie, die der praktischen Theologie zugeordnet ist
 patrol (vessel), torpedo im Rumpfklassifikationssystem der United States Navy, siehe PT-Schnellboot
 Dye Penetrant Testing, zerstörungsfreie Werkstoffprüfung, siehe Eindringprüfung (Farbeindringprüfung)
 Perseroan Terbatas, eine Rechtsform (Aktiengesellschaft) indonesischer Unternehmen
 Personal Transportation, im Pkw-Modell Chrysler PT Cruiser
 Personentag, Maßeinheit bei der Aufwandsschätzung von Projekten, siehe Personenstunde
 Physikalische Technik, Ingenieurstudiengang, siehe Technische Physik
 Piaster, unter anderem der hundertste Teil des Ägyptischen Pfunds
 Porcupine Tree, Progressive-Rock-Band aus England
 Portugal Telecom, portugiesische Telefongesellschaft
 Praktische Theologie, seit dem 19. Jahrhundert etablierte und an den Universitäten gelehrte Disziplin der Theologie
 Preisträger, als Titel des P. T. Magazins, siehe Oskar-Patzelt-Stiftung#Das PT-Magazin
 Priston Tale, koreanisches Massively Multiplayer Online Role-Playing Game
 Produktionstechnik
 PT-91, polnischer Panzer
 PT1-Glied, Übertragungsglied in der Regelungstechnik
 Public Transport, deutsch Öffentlicher Personennahverkehr
 UCI ProTour, Zusammenfassung von Rennen im Radsport
 Staatszugehörigkeitszeichen für Luftfahrzeuge aus Brasilien, siehe Luftfahrzeugkennzeichen#Liste der Staatszugehörigkeitszeichen
 P. T. Motor Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller mit dem Markennamen PT
 Personal Training, Einzeltraining im Rahmen einer individuellen Betreuung durch einen ausgebildeten Trainer

Geographie:

 Mikronesien nach dem ICAO-Code
 Pacific Time (auch Pacific Standard Time, kurz PST), Zeitzone im Westen Nordamerikas (UTC-8)
 Portugal, Ländercode nach ISO 3166

PT als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:

 Großbritannien: Preston
 Italien: Provinz Pistoia
 Norwegen: Kristiansand in der Provinz Vest-Agder
 Österreich: Post- und Telegraphenverwaltung (nur noch für die österreichische Post AG, bei der Telekom Austria AG auslaufend)
 Portugal: Distrikt Portalegre (nur für Lkw-Anhänger)
 Serbien: Petrovac na Mlavi, siehe Opština Petrovac na Mlavi
 Slowakei: Okres Poltár
 Tschechien: Okres Prachatice, deutsch: Prachatitz (auslaufend)

Medizin:

 Partikeltherapie englisch particle therapy, Verfahren der Strahlentherapie zur Krebsbehandlung
 Personal Training, Einzelunterricht im Sport- und Fitnessbereich
 Physiotherapeut/-in, Heilberuf
 Physiotherapie, Krankengymnastik
 Prothrombinzeit, Laborparameter der Blutgerinnung, siehe Quick-Wert
 PT-141 (Bremelanotid), Aphrodisiakum

Politik:

 Parti des travailleurs, mehrere politische Parteien dieses Namens
 Partido del Trabajo, mexikanische Partei
 Partido dos Trabalhadores, brasilianische Partei
 Partido Trabalhista (Osttimor), osttimoresische Partei

P. T. (mit Leerzeichen) steht für:

 Pommerntreue, Wehrorganisation ab 1920 in Hinterpommern

Pt steht als Abkürzung für:

 Platin, Symbol des chemischen Elements
 Symbol für die Gesamthöhe eines Rauheitsprofils in der Messtechnik der Oberflächenrauheit

pt steht als Abkürzung für:

 Peloton (Radsport)
 Pinte, englische und amerikanische Einheit für Volumen
 portugiesische Sprache, Sprachcode nach ISO 639-1
 Punkt, im DTP-Punkt-System das Maß für die Größe einer Schrift, siehe Schriftgrad#DTP-Punkt

p. t., vor allem früher auch als P.T. geschrieben, (beide Schreibweisen ohne Leerzeichen) steht für:

 pleno titulo ( etwa „mit dem jeweiligen vollen Titel angesprochen“) oder häufiger praemisso titulo (mit Voraussetzung des Titels), vor allem in Österreich gebräuchliche Höflichkeitsfloskel zur Anrede einer unbestimmten Mehrzahl von Personen, deren Titel nicht einzeln aufgeführt werden können („p.t. Publikum“, „p.t. Hausparteien“)
 praesenti tempore, zum gegenwärtigen Zeitpunkt (z. B. „Herr Paulsen, p. t. Pastor an diesem Ort“)

.pt steht für:

 .pt, länderspezifische Top-Level-Domain von Portugal

Siehe auch:
 PT Sans

Abkürzung